Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 2000 года проведён в курортной деревне Заутеланде (провинция Зеландия) с 13 по 22 ноября. Дополнительный матч за 1-3 место сыграли 22 и 23 декабря.

Турнир прошёл по круговой системе. В турнире сыграли два международных мастера — Эрна Вандерс и Виталия Думеш. Чемпионка (во второй раз) — Нина Хукман, вторая Таня Чуб, третья Карен Ван Лит.

Ход турнира 
Играли по одной партии в день, с днем отдыха 19 ноября.

Перед последним девятым туром Карен Ван Лит на 2 очка опережала Таню Чуб и Нину Хукман. В 9 туре Карен проигрывает Таня Чуб, а Нина выигрывает у Кристьен Шнейдер. В итоге ван Лит, Чуб, Хукман финишировали вместе, деля 1-3 места. У всех было 13 очков из 9 партий. Дабы определить первое, второе и третье место, потребовался дополнительный матч-турнир — барраж. Его провели в декабре, перед Рождеством, 22 и 23 декабря.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера. Однако при дележе первого места для определения победителя используется дополнительный турнир - барраж.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов
 барраж
 фрагменты партий турнира
 фрагменты партий Хукман

Примечания 

ноябрь 2000 года
декабрь 2000 года
2000 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 2000 году
женщины 2000
Спортивные соревнования в Заутеланде